Máscara da Traição é um filme brasileiro de 1969, do gênero policial (Neo-noir), dirigido por Roberto Pires.

Sinopse 
Conta a história de um casal de criminosos que tenta roubar a renda da bilheteria de uma partida de futebol no Estádio do Maracanã.

No Rio de Janeiro, Carlos Almeida é o arrogante chefe do Departamento de Finanças do Maracanã, casado com Cristina que trabalha no Museu de Arte Moderna. Carlos é odiado por seu contador e aspirante a pintor César Ferreira, que freqüentemente se sente humilhado por ele. Quando Cristina encontra César em uma galeria de arte, ele é seduzido pela esposa de seu chefe e se tornam amantes. César quer matar Carlos para ficar com ela mas Cristina o convence a participar de um plano complexo de roubo e incriminação do marido. Ela dá um molde do rosto de Carlos para César e ele prepara uma máscara; depois treina a voz e o modo de falar de Carlos.No dia de um jogo Flamengo x Botafogo, de grande público, Cristina põe sonífero na refeição de Carlos e César toma o seu lugar, enganando seu assistente Corrêa e o motorista do carro-forte Severino. Depois, César traz o dinheiro e o entrega à Cristina e Carlos é preso pelo inspetor Borges. O responsável pelo seguro da renda e advogado Marcelo tenta ajudar seu amigo, mas parece que o roubo foi um crime perfeito e todas as evidências apontam para Carlos.

Elenco 
 Tarcísio Meira.... Carlos
 Glória Menezes.... Cristina
 Cláudio Marzo.... César
 Flávio Migliaccio.... Corrêa
 Oswaldo Loureiro...Delegado Borges
 Beatriz Segall....Madame Ioná
 Milton Gonçalves.... Severino
 Mario Brasini
 Nelson Rodrigues (aparição como ele mesmo assistindo ao jogo Fluminense e Vasco)

Filmes do Brasil de 1969
Filmes policiais do Brasil
Filmes dirigidos por Roberto Pires
Filmes em língua portuguesa
Filmes sobre futebol
Filmes ambientados no Rio de Janeiro